Мисс Интернешнл 1964 () — 5-й международный конкурс Мисс Интернешнл. Проводился 14 августа 1964 в Лонг-Бич, США. Победительницей стала Гемма Тереза Гурреро Крус из Филиппин.

Финальный результат

Места

Специальные награды

Участницы

См. также 
 Мисс Мира 1964
 Мисс Вселенная 1964

Ссылки 
 Мисс интернешнл — 1964

Мисс интернешнл
1964 год в Калифорнии
События 14 августа
Август 1964 года
Лонг-Бич